Виталий Михайлович Марков (29 марта 1927, Казань — 18 октября 2010, Казань) — филолог, доктор филологических наук, профессор Казанского государственного университета.

Биография 

Родился 29 марта 1927 года в Казани в семье учёных-биологов, сотрудников Казанского государственного университета. Отец — Михаил Васильевич Марков, геоботаник, доктор биологических наук, профессор. Мать — Серафима Александровна Маркова, геоботаник, кандидат биологических наук, доцент.

В 1949 году окончил историко-филологический факультет Казанского государственного университета.

С осени 1949 года до лета 1951 года работал школьным учителем русского языка и литературы в городе Янаул Башкирской АССР.

Летом 1951 года вернулся в Казань.

Окончил аспирантуру Ленинградского государственного университета и в 1955 году защитил в ЛГУ кандидатскую диссертацию.

Работал в Казанском государственном университете на историко-филологическом факультете (сейчас преобразован в Институт филологии и межкультурной коммуникации КФУ):
 доцент кафедры русского языка (с 1955 года),
 профессор (с 1965 года),
 заведующий кафедрой русского языка.

Подготовил 10 докторов и 48 кандидатов наук.

Скончался 18 октября 2010 года в Казани. Похоронен на Арском кладбище.

Семья 
 

Сын — Михаил Витальевич Марков (род. 1951), профессор ботаники, доктор биологических наук.
Дочь - Маркова, Татьяна Витальевна (род. 1975), кандидат филологических наук.

Научная деятельность 
Кандидат филологических наук с 1955 года. Тема кандидатской диссертации «Формы имён в языке судебников XV—XVI вв.».

Доктор филологических наук с 1965 года. Тема докторской диссертации «К истории редуцированных гласных в русском языке».

Научные интересы:
 история развития русского языка;
 теория русского словообразования;
 редуцированные гласные в русском языке.

Создал современную концепцию теории словообразования, основанную на идеях основателя Казанской лингвистической школы И. А. Бодуэна де Куртенэ.

Объяснил причины падения редуцированных гласных в русском языке.

Разработал основы грамматической лексикологии.

Автор более 100 научных работ.

Награды, премии, почётные звания 

Заслуженный деятель науки РСФСР.

Публикации 
 Марков В. М. Историческая грамматика русского языка. Именное склонение. (учебник для вузов). М.: Высшая школа, 1974.
 Избранные работы по русскому языку. Казань, 2001.

Литература 
 Памяти Виталия Михайловича Маркова // Учёные записки Казанского университета. Серия: Гуманитарные науки. 2010. Т. 152. № 6. С. 7-10.
 Вспоминая Виталия Михайловича Маркова // Николаева Т. М. Учёные записки Казанского университета. Серия: Гуманитарные науки. 2018. Т. 160. № 5. С. 1278-1280.

Ссылки 
 https://kpfu.ru/news/novosti-i-obyavleniya/v-kfu-vspominajut-professora-vitaliya-markova-6178.html

Выпускники Казанского университета
Выпускники историко-филологического факультета Казанского университета
Преподаватели Казанского университета
Профессора Казанского университета
Похороненные на Арском кладбище